Чемпионат мира по снукеру 1986 (, также известен как 1986 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 19 апреля по 5 мая 1986 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Джо Джонсон.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 350 000
 Победитель: £ 70 000
 Финалист: £ 42 000
 Полуфиналисты: £ 21 000
 Четвертьфиналисты: £ 10 500
 1/8 финала: £ 5 250
 1/16 финала: £ 2 953
 Последний квалификационный раунд: £ 1 203
 Высший брейк: £ 7 000

Наивысший брейк 

 134 — Стив Дэвис
 141 — Стивен Хендри (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1986 год в снукере